Lezzi ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Lezzi-Hafter (* 1945), Schweizer Klassische Archäologin und Verlagsleiterin
 Bruno Lezzi (* 1945), Schweizer Journalist und Generalstabsoffizier
 Eva Lezzi (* 1963), deutschsprachige Autorin und Literaturwissenschaftlerin